Bicarbonato – anione che deriva dalla prima dissociazione dell'acido carbonico
 Bicarbonato di sodio – sale di sodio dell'acido carbonico, usato anche in ambito domestico
 Bicarbonato d'ammonio – sale di ammoniaca dell'acido carbonico, noto anche come ammoniaca per dolci
 Bicarbonato di calcio – sale di calcio dell'acido carbonico
 Bicarbonato di potassio – sale di potassio dell'acido carbonico
 Bicarbonato – singolo di Shiva del 2020

Altri progetti